Национальный чемпионат I 1909/1910 () — 9-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1909/1910
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1909 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1910 году